Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1997
Sport en Californie en 1997
Tennis en juillet 1997
Tennis en août 1997